A competição até 90 kg masculino do judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi disputada em 10 de agosto na Arena Carioca 2.

Calendário

Medalhistas 

O japonês Mashu Baker conquistou a medalha de ouro ao ganhar o combate da final frente ao geórgio Varlam Liparteliani. Nos combates pelo bronze os vencedores foram Gwak Dong-han, da Coreia do Sul, e o chinês Cheng Xunzhao.

Resultados 
Os resultados da competição foram os seguintes:

Finais

Repescagem

Classificatórias

Seção A

Seção B

Seção C

Seção D 

90 kg masculino